Název Janov označuje:

 Janov (Itálie), český název italského města Genova v severní Itálii
 zkrácený název bývalé Janovské republiky
 železniční stanice Janov (Pripjať)
 Ivanava – město v Brestské oblasti v Bělorusku dříve nazývané Janov

obce v Česku
 Janov (okres Bruntál) – město v okrese Bruntál
 Janov (okres Děčín) – obec v okrese Děčín
 Janov (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník
 Janov (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Janov (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Janov nad Nisou – obec v okrese Jablonec nad Nisou
 Janov je také starší název pro ves Ostrovec v okrese Plzeň-sever

části obcí v Česku
 Janov (Litvínov) – část města Litvínov v okrese Most
 Janov (zámek) – zámek v Litvínově
 Janov (Nový Bor) – část města Nový Bor v okrese Česká Lípa
 Janov (Kočov) – ves v obci Kočov v okrese Tachov
 Janov (Kosova Hora) – ves v obci Kosova Hora v okrese Příbram
 Janov (Mladá Vožice) – ves v obci Mladá Vožice v okrese Tábor
 Janov (Roudná) – ves v obci Roudná v okrese Tábor
 Janov (Staré Hobzí) – ves v obci Staré Hobzí v okrese Jindřichův Hradec

sídlo na Slovensku
 Janov (okres Prešov) – obec v okrese Prešov

sídlo na Ukrajině
 Janov (Pripjať) - bývalá obec v Vyšhorodském rajónu

osoby
 Arthur Janov – psycholog
 Matěj z Janova – český náboženský myslitel, jeden z tzv. „předchůdců Husových“

Podobný název 
 Janovice

Externí odkazy